Свит Грас има више значења:
 Округ Свит Грас (Монтана)
 Свит Грас (Монтана)